Kommunalsteuern steht für:
 allgemein Steuern, die den Gemeinden zufließen, siehe Gemeindehaushalt

 Gemeindesteuer (Deutschland), diverse Steuern, die die Gemeinde einhebt
 Kommunalsteuer (Österreich), von Arbeitgebern zu leistende Abgabe
 Gemeindesteuer (Schweiz)